Kosminski ist der Familienname von:

 Aaron Kosminski (1865–1919), als Jack the Ripper Verdächtigter
 Burkhard C. Kosminski (* 1961), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Jewgeni Alexejewitsch Kosminski (1886–1959), sowjetischer Historiker

Siehe auch:
 Koźmiński